WTO kan avse:

Världshandelsorganisationen, World Trade Organization, en FN-relaterad organisation
tidigare förkortning för UNWTO, [United Nations] World Tourism Organization, Världsturismorganisationen, ett av Förenta nationernas fackorgan
Världstoalettorganisationen, World Toilet Organization